Ch (język programowania)
 Ch (dwuznak)
 kod ISO Szwajcaria
 CH – skrót od ang. continuum hypothesis
 CH lub ch – centymalna potencja hahnemannowska – w homeopatii – setne rozcieńczenie substancji źródłowej (C – łac. „centum” = sto, H – od nazwiska Samuela Hahnemanna, twórcy homeopatii)